Název 2. liga v letech 1997/98 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 1997/98
 2. národní hokejová liga 1997/1998